El término Argonáuticas puede referirse a varias obras literarias de la Antigüedad:

 Argonáuticas, obra literaria de Apolonio de Rodas;
 Argonáuticas, obra literaria de Valerio Flaco;
 Argonáuticas órficas, obra de literatura órfica.